Een tekstboek (Anglicisme naar Engels: textbook, leerboek, studieboek) is een uitgebreide verzameling van informatie over een bepaald vakgebied, die worden geproduceerd om tegemoet te komen aan de behoeften van onderwijzers (en leerlingen), meestal in educatieve instellingen.
Schoolboeken zijn tekstboeken en andere boeken die op lagere en middelbare scholen worden gebruikt.
Studieboeken zijn tekstboeken en andere boeken die op hogescholen of universiteiten worden gebruikt.